

Geografia 
 Russia
 Isola Novyj – isola nel mare di Laptev, parte dell'arcipelago di Severnaja Zemlja
 Novyj – città nel Territorio della Kamčatka
 Novyj – centro abitato dell'Adighezia, situato nel Tachtamukajskij rajon
 Novyj – centro abitato dell'Adighezia, situato nel Giaginskij rajon
 Novyj – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica, situato nell'Oblučenskij rajon
 Novyj Rogačik – insediamento di tipo urbano dell'Oblast' di Volgograd 
 Novyj Urengoj – città nella Siberia nordoccidentale, nel circondario autonomo Jamalo-Nenec
 Ucraina
 Novyj Kalyniv – centro abitato nell'oblast' di Leopoli

Altro 
 Novyj Mir – rivista mensile letteraria in lingua russa